Viski ist der Familienname folgender Personen:

 Erzsébet Viski (* 1980), ungarische Kanutin 

 Károly Viski (1883–1945), ungarischer Ethnologe
 László Viski (1929–1977), ungarischer Jurist